Blanche Bingley Hillyard ha battuto nel challenge round la detentrice del titolo Charlotte Cooper 6-2, 6-3.

Tabellone

Challenge Round

Torneo preliminare

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1899